Cornucopia – simbolo mitologico di cibo e abbondanza
 Cornucopia – simbolo araldico
 Cornucopia – singolo del 2012 del cantautore statunitense Serj Tankian
 Cornucopia – residency show della cantante islandese Björk (2019)